Международный теннисный турнир в Страсбурге 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в мае в Страсбурге (Франция) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 20 по 26 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 13 Мая 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Амандин Эсс 
  Арина Соболенко 
  Хармони Тан
2. Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Шелби Роджерс
3. Теннисистки, победители в квалификации:
  Астра Шарма
  Лаура Зигемунд
  Хань Синьюнь'
  Мари Бенуа
  Марта Костюк
  Рената Сарасуа
4. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Страсбург
Теннис
Май 2019 года